Угрюмово — название населённых пунктов:

Россия 
 Владимирская область
 Угрюмово — деревня в Меленковской районе.
Вологодская область
 Угрюмово — село в Череповецком районе.
Калининградская область
 Угрюмово — посёлок в Черняховском районе.
Калужская область
 Угрюмово — деревня в Износковском районе;
 Угрюмово — деревня в Ферзиковском районе.
Московская область
 Угрюмово — деревня в городском округе Домодедово;
 Угрюмово — деревня в Одинцовском районе.
Тверская область
 Угрюмово — деревня в Андреапольском районе.
Ярославская область
 Угрюмово — деревня в Угличском районе.

Транспорт
 Угрюмово — железнодорожный разъезд, остановочный пункт Московской железной дороги в Износковском районе Калужской области.